Lety  est un toponyme qui peut désigner :

Lety, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Lety, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Le camp de concentration de Lety, situé en Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie